Ich'ŏn (kor. 이천군, MCR Ich'ŏn-gun, MOE Icheon-gun) – powiat w Korei Północnej, w prowincji Kangwŏn.
 Icheon (kor. 이천시, MOE Icheon-si, MCR Ich'ŏn-si) – miasto w Korei Południowej, w prowincji Gyeonggi.